Ка́менка — гидрологический пост (населённый пункт) в районе имени Полины Осипенко Хабаровского края.

География 
Расположен на левом берегу реки Амгунь примерно в 20 км к юго-западу от села имени Полины Осипенко.

История 
Ранее Каменка имела статус села и являлась административным центром Каменского сельского совета.

Население

Примечания

Ссылки 
 Система «Налоговая справка»
 Каменка в Викимапии

Населённые пункты района имени Полины Осипенко Хабаровского края
Межселенные территории